Большая Куса — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 50 км по левому берегу реки Зилаир № 502. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сакмара от истока до впадения реки Большой Ик. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000512112200005096.

Примечания 

Реки Баймакского района